Мокатта ():

  — англо-еврейская династия. Выдающиеся представители (в хронологическом порядке):
 Мокатта, Моисей (1768—1857) — биржевой маклер, писатель и общественный деятель;
  (1806—1882) — архитектор;
 Мокатта, Исаак Линдо (1818—1879) — писатель;
  (1828—1905) — филантроп и общественный деятель;
  (1907—1990) — юрист и общественный деятель.

См. также 
  — контора слитков драгметаллов, основанная семьёй Мокатто в Лондоне (1671), ныне подразделение канадского банка Scotiabank.

Примечания